Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Nagatsuki, de la Clase Asakaze, activo desde 1907, reclasificado como dragaminas en 1928 y renombrado W-11 en 1930.
 El Nagatsuki, de la Clase Mutsuki, activo desde 1927 y hundido en 1943.
 El Nagatsuki (DD-167), de la Clase Takatsuki, activo desde 1970 hasta 1996.